Hochelaga-Maisonneuve peut désigner :
 Hochelaga-Maisonneuve, un quartier de Montréal ;
 Hochelaga-Maisonneuve, une circonscription électorale provinciale du Québec, située sur l'île de Montréal ;
 Hochelaga-Maisonneuve, une ancienne circonscription électorale fédérale du Québec, située sur l'île de Montréal.